Шацкий район:
 Шацкий район — район в Рязанской области России (административный центр — город Шацк).
 Шацкий район — бывший район в Волынской области Украины, существовавший в 1940—1963 и 1993—2020 годах (административный центр — пгт Шацк).
 Шацкий район — бывший район в БССР, существовавший в 1924—1927 годах (административный центр — агрогородок Шацк).